Příjmení Kubica nosí více významných osobností:

Belo Kubica (1914–2004) – Ing., slovenský kapitán letectva, velitel letiště Tri Duby, zástupce velitele 3. čs. bitevního pluku v SSSR
Branislav Kubica (* 1965) – slovenský fotbalista, záložník
 Denis Kubica (* 1995) – slovenský fotbalový brankář
 František Kubica (1909–1973) – český lékař, spisovatel a fotograf
 Jozef Kubica (* 1955) – slovenský fotbalista, záložník
 Lubomír Kubica (* 1979) – český fotbalista a mládežnický reprezentant
 Robert Kubica (* 1984) – první polský pilot Formule 1
 Zdeněk Kubica (* 1986) – český hokejový útočník